Oshikuku ist eine Stadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Wahlkreises in der Region Omusati in Namibia. Sie hat etwa 2600 Einwohner (Stand 2011). Der Ort liegt 27 Kilometer nordwestlich von Oshakati auf 1086 Meter über dem Meeresspiegel.

Unterschiedlichen Angaben nach hat die Stadt eine Fläche von 19,2 Quadratkilometer (km²) oder 793 km².

Oshikuku erhielt im September 2010 oder Anfang Februar 2011 den Stadtstatus. Zuvor war es seit 2005 ein Dorf.

Kommunalpolitik 
Bei den Kommunalwahlen 2020 wurde folgendes amtliche Endergebnis ermittelt.

Städtepartnerschaften 
  Pfungstadt, seit 2018

Weblinks 
 Benedictine Sisters of Oshikuku des Apostolischen Vikariats Rundu

Einzelnachweise 

Ort in Afrika
Kreisverwaltungssitz in der Region Omusati
Stadtrechtsverleihung 2011
Stadt in Namibia